Lier steht für:
 Lier (Belgien), Stadt in Belgien
 Lier (Norwegen), Stadt in Norwegen
 Lières, Gemeinde in Frankreich auf Flämisch

Lier ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Heinrich Lier (1826–1882), deutscher Landschaftsmaler
 Arnold Gijsels van Lier (1593–1676), niederländischer Admiral und Gouverneur
 Bart van Lier (* 1950), niederländischer Musiker
 Erik van Lier (* 1945), niederländischer Jazz-Bassposaunist
 Gerhardt Lier (* 1921), deutscher Nervenarzt, Klinikdirektor und Maler
 Hermann Arthur Lier (1857–1914), deutscher Bibliothekar und Publizist
 Jan Lier (Pseudonym Adam Zero; 1852–1917), böhmisch-österreichischer Schriftsteller 
 Johanna Lier (* 1962), Schweizer Schauspielerin und Schriftstellerin
 Julia Lier (* 1991), deutsche Ruderin
 Jürgen Lier (* 1936), deutscher Schauspieler
 Matthias Lier (* 1979), deutscher Schauspieler
 Marvin Lier (* 1992), Schweizer Handballspieler
 Pim Lier (1918–2015), niederländischer Jurist und Politiker
 Truus van Lier (1921–1943), niederländische Widerstandskämpferin
 Wolfrid Lier (1917–1993), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Van Lier
 Liehr
 Lir
 Lear